El término marchante puede designar:

 genéricamente, a cualquier comerciante, traficante o mercader.
 Company of Merchant Adventurers.
 específicamente, al marchante de arte, el agente especializado en el mercado del arte, especialmente cuando ejerce de intermediario entre los galeristas y un artista concreto, al que apoya y del que se beneficia. Véase :Categoría:Marchantes de arte.
 un apellido:
 Manuel de León Marchante, poeta y dramaturgo español del siglo XVII.
 Karmele Marchante, periodista española de espectáculos.